Fukuhara ist der Familienname folgender Personen:

 Ai Fukuhara (* 1988), japanische Tischtennisspielerin
 Akira Fukuhara (* 1929), japanischer Jazzmusiker
 Fukuhara Gogaku (1730–1799), japanischer Maler
 Henry Fukuhara (1913–2010), US-amerikanischer Aquarellmaler
 Karen Fukuhara (* 1992), japanisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Miho Fukuhara (* 1987), japanische J-Pop-Sängerin
 Miwa Fukuhara (* 1944), japanische Eiskunstläuferin
 Reizō Fukuhara (1931–1970), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Tatsuya Fukuhara (* 1989), japanischer Boxer

Fukuhara steht für:

 Fukuhara-kyō, den ehemaligen Sitz des japanischen Kaiserhofs und damit Hauptstadt Japans